FLN ist die Abkürzung für:
 das US-amerikanische Radionetzwerk Family Life Network
 den IATA-Code des brasilianischen Flughafens in Florianópolis Flughafen Florianópolis
 die FLN Frisia-Luftverkehr, Norden-Norddeich, ein Seebäderflugunternehmen
 FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH, heute im Besitz von Tyco Fire Protection Products
 Front de Libération Nationale, algerische Partei, entstanden aus einer Unabhängigkeitsbewegung gegen Frankreich

Siehe auch:
 diverse Nationale Befreiungsfronten

FLN